De Belgische Supercup van het seizoen 2021/22 werd gespeeld op zondag 17 juli 2022 in het Jan Breydelstadion in Brugge. Landskampioen Club Brugge won thuis tegen bekerwinnaar KAA Gent met één goal kort voor de rust van Andreas Skov Olsen. Club Brugge won haar 17e supercup, en scherpte zo het record aan.

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2022
Sportevenement in Brugge